Jugnauth est le patronyme porté par plusieurs personnalités politiques mauriciennes :
Sir Anerood Jugnauth, (-2021). Premier ministre (1982-1995, 2000-2003 et de 2014 a 2017) et président de la République de Maurice (2003-2012) ;
Pravind Jugnauth, (né le ), fils du précédent. Vice-Premier ministre (2003-2005) puis Premier vice-Premier ministre mauricien (2010-2011) et Premier ministre depuis 2017.